Caronno désigne :

Caronno Pertusella : commune italienne de la province de Varèse (Lombardie)
Caronno Varesino : commune italienne de la province de Varèse (Lombardie)